Dans la mythologie grecque, l’égide est une arme merveilleuse.

Prénom 
 Égide de Laurenzana, moine franciscain du . Déclaré bienheureux par l’Église catholique.
 Égide-Charles Bouvier, homme politique belge (1872-?).
 Égide Mélot, sculpteur belge (1816-1885).
 Égide Rombaux, sculpteur belge (1865-1942).
 Egide Boundono Simangoye, ingénieur et ancien ministre gabonais.
  Égide Van Broekhoven, jésuite belge et prêtre ouvrier (1933-1967)
 Égide Walschaerts, ingénieur belge, inventeur de la distribution Walschaerts (1820-1901)

Bande dessinée 
 Égide est une série de bande dessinée (2008-).

Astronomie 
 Égide, petit astéroïde, satellite de (93) Minerve

Entreprise 
 Égide , conception, production et commercialisation de boîtiers destinés à la protection et à l'interconnexion de puces et de systèmes électroniques.

Voir aussi 

 , « égide » en anglais.